Община Хънтингдъншър () е една от шестте административни единици в област (графство) Кеймбриджшър, регион Източна Англия. Населението на общината към 2008 година е 168 900 жители разпределени в множество селища на територия от 906.18 квадратни километра. Главен град на общината е Хънтингдън.

География 
Община Хънтингдъншър е разположена в западната част на графството, по границата с областите Бедфордшър и Нортхамптъншър.

Градове на територията на общината:

Демография 
Разпределение на населението по религиозна принадлежност към 2001 година:

Източници

Външни препратки 

 Официална страница
 Информационна страница

Кеймбриджшър
Общини в Англия